«Ви́нни-Пу́х и день забо́т» — советский мультипликационный фильм.

Третий мультфильм-экранизация по одноимённой сказке А. Милна. В основе лежат четвёртая и шестая главы книги, объединённые сценаристами в одну историю. Поэтому он имеет вдвое бо́льшую продолжительность.

Сюжет 
Старый серый ослик Иа стоит на берегу озера и грустит. К нему приходит Винни-Пух, которому Иа признаётся, что у него сегодня день рождения, о котором никто не вспомнил. Винни-Пух замечает, что ослик где-то потерял хвост. Позже Винни-Пух встречается с Пятачком, и они решают поздравить Иа: Винни-Пух подарит ему горшок с мёдом, а Пятачок — воздушный шарик. Однако по дороге Пух съел мёд и пришёл к ослику с пустым горшком, а Пятачок, желая первым преподнести Иа подарок, так спешил, что упал на шарик, сильно расстроился и принёс ослику только лопнувший шарик. Но ослик и таким подаркам рад, к тому же приходит Сова и дарит ему его потерянный хвост. Оказывается, по дороге Винни-Пух зашёл к ней и, увидев на колокольчике её дома странный шнурок, узнал в нём хвост Иа и убедил Сову подарить ослику этот «шнурок». К большому удивлению Совы, его цепляют на Иа, и компания весело отмечает день рождения ослика.

Над фильмом работали 
 Авторы сценария: Борис Заходер, Фёдор Хитрук
 Режиссёры: Фёдор Хитрук, Геннадий Сокольский
 Композитор: Моисей Вайнберг
 Художники-постановщики: Владимир Зуйков, Эдуард Назаров
 Оператор: Михаил Друян
 Звукооператор: Георгий Мартынюк
 Художники-мультипликаторы: Галина Баринова, Эльвира Маслова, Наталия Богомолова, Мария Мотрук, Юрий Бутырин, Ольга Орлова, Виолетта Колесникова, Геннадий Сокольский, Елена Малашенкова, Анатолий Солин
 Монтажёр: Изабелла Герасимова
 Ассистент режиссёра: Татьяна Домбровская
 Редактор: Раиса Фричинская
 Директор картины: Любовь Бутырина

Роли озвучивали

Награды 
 1976 — Государственная премия СССР, режиссёру Фёдору Хитруку.

Издания 
 В 1990-е годы были выпущены аудиосказки с сериями мультфильмов о Винни-Пухе с текстом Александра Пожарова, аудиокассеты распространялись компанией «ТВИК-Лирек».

Литература 
 
 Хитрук Ф. С. О зарождении идеи фильма Киноведческие записки № 73, 2005

Ссылки 
 «Винни-Пух и день забот» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Винни-Пух» — смотрели все, все, все // Наш фильм.ру
 песни и караоке из мультфильма
 Кадры из мультфильма
 Памятник героям мультфильма в Москве

Рисованные мультфильмы СССР 1972 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Геннадия Сокольского
Мультфильмы по сценариям Бориса Заходера
Мультфильмы о Винни-Пухе